King for a Day ("re per un giorno" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 King for a Day... Fool for a Lifetime – album dei Faith No More del 1995
 King for a Day – singolo degli XTC del 1989, dall'album Oranges & Lemons
 King for a Day – singolo di Jamiroquai del 1999, dall'album Synkronized
 King for a Day – singolo dei Pierce the Veil pubblicato nel 2015 e contenuto nell'album Collide with the Sky
 King for a Day – traccia dell'album Always... dei The Gathering del 1992
 King for a Day – traccia dell'album Nimrod dei Green Day del 1997

Televisione 
 King for a Day – episodio della terza stagione di Adventures of Superman
 King for a Day – episodio di Fonzie e la Happy Days Gang
 Hercules e il re... Iolao (King for a Day) – episodio della seconda stagione di Hercules
 King for a Day – episodio della prima stagione di Storm Hawks